Омбудсмен — лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп. Также этот термин может означать такое лицо в конкретных странах:
 Омбудсмен (Киргизия) — действует согласно Конституции Кыргызской Республики и Закону Кыргызской Республики «Об Омбудсмене Кыргызской Республики».
 Омбудсмен (Латвия) — должностное лицо, на которое в Латвии возлагаются функции контроля за соблюдением прав и законных интересов лиц.